Села:
 Лещенки — Полтавська область, Миргородський район
 Лещенки — Харківська область, Дергачівський район